Friedrich Exter ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Exter (Numismatiker) (1714–1787), deutscher Lehrer und Numismatiker
 Friedrich Exter (Philologe) (1746–1817), deutscher Philologe und Verleger
 Friedrich von Exter (1820–1860), österreichischer Landschaftsmaler